Rapalska pogodba je lahko:
Rapalska pogodba (1920) med Italijo ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
Rapalska pogodba (1922) med Weimarsko Nemčijo in Sovjetsko Rusijo